ECC puede referirse a:

Computación 
 Criptografía de curva elíptica (CCE, ECC), una variante de la criptografía asimétrica 
 Error-correcting code, código corrector de errores,

Medicina 
 Ensayo clínico controlado, ensayo clìnico controlado,

Editorial 

 ECC Ediciones, editorial española de cómics.